Daigle ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Daigle (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
 Alexandre Daigle (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Angela Daigle (* 1976), US-amerikanische Sprinterin
 France Daigle (* 1953), kanadische Schriftstellerin und Journalistin
 Lauren Daigle (* 1991), US-amerikanische Sängerin christlicher Pop- und Lobpreismusik
 Steven Daigle (* 1973), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Sylvie Daigle (* 1962), kanadische Eisschnellläuferin (Shorttrack)